Баскет-холл:
 «Баскет Холл Москва» — крытая многофункциональная спортивная арена в Москва.
 «Баскет-холл» — крытая многофункциональная спортивная арена в Казани, первый в России баскетбольный дворец.
 «Баскет-холл» — крытая многофункциональная спортивная арена в Краснодаре.